Різня — річка, Коростенський район, Житомирська область
 Різня — село, Коростенський район, Житомирська область
 Різня — урочище неподалік сіл Лісове, Омелянівка та Репище, Коростенський район, Житомирська область